

События 
 Консулы Флавий Сиагрий и Флавий Евхерий.
 381—382 — Панкратий (лат. Pancratius) Префект Константинополя.
 Январь — Атанарих, король вестготов, умер в Константинополе.
 Римский собор. Осудил аполлинарианизм.
 I Константинопольский вселенский собор. Созван Феодосием. Май — открылся под председательством Мелетия. Мелетий вскоре умер, председательствующим стал Григорий. Собор избрал епископом Антиохии Флавиана. Тимофей выступил с протестом против Григория, Григорий оставил престол. Архиепископом Константинополя и председательствующим на соборе избран сенатор Нектарий. Постановления: Собор канонизировал учение о троице, дополнил символ веры, продолжил борьбу с ересями (эвномианством). Константинопольскому патриарху предоставлено второе место после римского патриарха.
 Константинополь посетил Вульфила.
 381—397 — Патриарх Константинополя св. Нектарий.
 381—404 — Патриарх Антиохии Флавиан I.
 381 — Все инородцы, жившие в Китае (И), подчинились Цинь.

См. также